Le golf de Rougemont-le-Château est situé entre Mulhouse et Belfort.

Le parcours est jalonné d'étangs, au pied du Ballon d'Alsace dominant la vallée du Sundgau, dans un cadre exceptionnel.

Voir aussi

Article connexe 
 Rougemont-le-Château

Liens externes 
 

Parcours de golf en Bourgogne-Franche-Comté
Équipement sportif dans le Territoire de Belfort